Helme (Duitsland), een rivier in Duitsland
 Helme (gemeente in Estland), een voormalige gemeente in Estland
 Helme (plaats in Estland), een plaats in Estland, gemeente Tõrva
 Helme (rivier in Estland), een rivier in Estland